L'Enfant sauvage () — пятый студийный альбом французской метал-группы Gojira. Выпущен 26 июня 2012 года на лейбле Roadrunner Records. В поддержку нового альбома Gojira отправится в тур по Северной Америке с такими группами, как Dethklok и Lamb of God. Первый концерт запланирован на 1 августа 2012 года в CenturyLink Field, Сиэтл.

Список композиций 
Вся музыка к альбому написана Джо Дюплантье и Марио Дюплантье, тексты песен Джо Дюплантье.

Участники записи 
 Gojira
 Джо Дюплантье — вокал, гитара
  — гитара
  — бас-гитара
 Марио Дюплантье — ударные

 Другие
 UE Nastasi — мастеринг
 Эдвард О’Дауд — дизайн
 Пол Суарес — звукоинженер
 Джош Уилбур () — инженер, миксер, продюсер
 Габриэль Дюплантье — фотография

Места в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Gojira